Das Mixed der Wimbledon Championships 1987 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Kathy Jordan und Ken Flach. Das Finale bestritten Nicole Provis und Darren Cahill gegen Jo Durie und Jeremy Bates, welches Durie und Bates in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Mixed
1987